Erishum I, rei d'Assíria vers 1906 aC a 1867 aC.
 Erishum II, rei d'Assíria vers 1815-1810 aC.
 Erishum III, rei d'Assíria vers 1598-1585 aC.